Tělovýchovná jednota Sokol Želetava je moravský fotbalový klub z městyse Želetava, hrající od sezóny 2012/13 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1939 pod názvem SK Želetava.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Želetava.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1939 – SK Želetava (Sportovní klub Želetava)
 1954 – DSO Sokol Želetava (Dobrovolná sportovní organizace Sokol Želetava)
 1957 – TJ Sokol Želetava (Tělovýchovná jednota Sokol Želetava)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Želetava
Želetava
Organizace v Želetavě
Sport v Želetavě
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč